Henry Kuttner (19151958), un écrivain américain ;
 Joachim Küttner (19092011), un météorologue allemand, naturalisé américain après la Seconde Guerre mondiale, spécialisé dans l’aéronautique, l’astronautique, la météorologie des montagnes et la circulation atmosphérique ; 
 Robert Kuttner (* 1943, New York), un journaliste, écrivain et économiste américain ;
 Stephan Kuttner (19071996), un spécialiste du droit canonique.

Patronyme germanique